G0 ou G00 peut faire référence à :
 G0, une phase du cycle cellulaire ;
  ;
 Ground zero ;
 Méningite bactérienne, non classée ailleurs (G00), d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 GO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres